Perzijsko cesarstvo se lahko nanaša na:

 Cesarstva starega veka:

 Medijsko cesarstvo - prvo Iransko cesarstvo (8. - 6. stoletje pr. n. št.)

 Ahemenidsko Perzijsko cesarstvo - prvo Perzijsko cesarstvo (6. - 4. stoletje pr. n. št.)

 Partsko cesarstvo (3. stoletje pr. n. št.) - 3. stoletje)

 Sasanidsko cesarstvo - drugo Perzijsko cesarstvo (3. - 7. stoletje)

 Cesarstva srednjega veka:

 Tahiridsko cesarstvo (9. stoletje)

 Bujidsko cesarstvo (9. - 10. stoletje)

 Samanidsko cesarstvo (9. - 10. stoletje)

 Safaridsko cesarstvo (9. - 11. stoletje)

 Gaznavidsko cesarstvo (10. - 12. stoletje)

 Horezmijsko cesarstvo (11. - 13. stoletje)

 Guridsko cesarstvo (12. - 13. stoletje)

 Timuridsko cesarstvo (14. - 16. stoletje)

 Cesarstva novega veka:

 Safavidsko cesarstvo (16. - 18. stoletje)

 Hotakijsko cesarstvo (18. stoletje)

 Afšaridsko cesarstvo (18. stoletje)

 Zandijsko cesarstvo (18. stoletje)

 Kadžarsko cesarstvo (18. - 20. stoletje)

Za ostala iranska zgodovinska obdobja glej članek: Zgodovina Irana